Haze:

 Haze — видеоигра в жанре шутера от первого лица, разработанная Free Radical Design.
 Haze — песня нью-метал-группы Korn, сочинённая и записанная для компьютерной игры Haze от Ubisoft.